Magyarországon
 Arany Egyszarvú Patikamúzeum, Kőszeg
 Arany Sas Patikamúzeum, Budapest
 Fehér Angyal Patikamúzeum, Sopron
 Fekete Sas Patikamúzeum, Székesfehérvár
 Katona József Múzeum, Orvos- és Gyógyszerészettörténeti Múzeum, Kecskemét
 Telekessy Patikamúzeum, Eger
 Szerecsen Patikamúzeum, Pécs

Romániában
 Mauksch–Hintz-ház, Kolozsvár
 Patikamúzeum, Nagyszeben